

Geografia 
 Chiusi – comune italiano della provincia di Siena in Toscana
 Chiusi – unica frazione del comune italiano di Belsito in provincia di Cosenza
 Chiusi della Verna – comune italiano della provincia di Arezzo in Toscana
 Lago di Chiusi – bacino lacustre della val di Chiana senese in Toscana

Altro 
 Biblioteca comunale di Chiusi – biblioteca pubblica di Chiusi
 Con gli occhi chiusi – romanzo di Federigo Tozzi 
 Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza – sede della Chiesa cattolica in Italia
 Pugni chiusi –  brano musicale di Luciano Beretta, Gianni Dall'Aglio e Ricky Gianco

Pagine correlate 
 Ad occhi chiusi
 Con gli occhi chiusi